14-я се́ссия Комите́та Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО прошла в городе Банф (Канада) с 7 декабря по 12 декабря 1990 года.

В результате работы сессии список пополнился 16 новыми объектами, два объекта были расширены. Впервые в список попали объекты, находящиеся на территории Мадагаскара, СССР, Новой Зеландии и Доминиканской республики. В последний раз были внесены объекты на территории СССР. Кроме того, были внесены изменения в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Данный список пополнился одним объектом.

По состоянию на 12 декабря 1990 года в списке находилось 335 объектов всемирного наследия. Список объектов, находящихся под угрозой, состоял из 8 объектов.

Все разделы списка упорядочены по номерам объектов.

Объекты, внесённые в список всемирного наследия

Расширение объектов, находящихся в списке всемирного наследия

Объекты, внесённые в список всемирного наследия под угрозой

Карта

Ссылки 
 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage — World Heritage Committee — Fourteenth Session — Report

Банф
События в Альберте